John MacLean – szkocki działacz socjalistyczny
 John MacLean – kanadyjski hokeista